XMO steht für:
 XMO (Kabelkanal), niederländischer Porno-Kabelkanal

xmo steht für:
 Morerebi (ISO-639-3-Code), Varietät der Kagwahiva-Sprache im Mato Grosso, Brasilien, gehört zu den Tupí-Guaraní-Sprachen

Abkürzung